Léon Jeck – calciatore belga
 Philip Jeck – compositore e artista britannico
 Wee Jeck Seng – politico malese